Shipman (Illinois), plaats in Illinois
 Shipman (Virginia), plaats in Virginia